Winx Club, de originele animatieserie sinds 2004;
 Winx Club: The Secret of the Lost Kingdom, animatiefilm uit 2007;
 Winx Club 3D: Magical Adventure, animatiefilm uit 2010;
 Winx Club: The Mystery of the Abyss, animatiefilm uit 2014;
 PopPixie, animatie spin-off van de animatieserie;
 World of Winx, animatie spin-off van de animatieserie;
 Fate: the Winx Saga, liveaction spin-off van de originele Winx Club animatieserie uit 2021.